Olaszország
Cisano Bergamasco, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Cisano sul Neva, település Olaszországban, Liguria régióban, Savona megyében